Sezon 1947/1948 był 24. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytuł obroniła drużyna IFK Norrköping. Tytuł króla strzelców zdobył Gunnar Nordahl, który w barwach IFK Norrköping strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1947 w piłce nożnej
1948 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1947 w Szwecji
1948 w Szwecji